Ohlendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ole Ohlendorff (* 1958), freischaffender niedersächsischer Künstler
 Albertus Ohlendorff (1834–1894), Hamburger Kaufmann und mecklenburgischer Gutsbesitzer
 Elisabeth Ohlendorff (1838–1928), deutsche Verfasserin eines Tagesbuchs
 Hans von Ohlendorff (1880–1967), deutscher Unternehmer und Freimaurer
 Heinrich Ohlendorff (1836–1928), Hamburger Kaufmann 
 Johann Heinrich Ohlendorff (1788–1857), Landschaftsgärtner und Botaniker
 Walter von Ohlendorff (1865–1901), Hamburger Kaufmann und Chemiker

Siehe auch:
 Ohlendorf
 Oldorf
 Ollendorf
 Ollndorf